Das Flottenkommando der Kriegsmarine entstand am 1. Juni 1935 aus dem Flottenkommando der Reichsmarine, welches seit 1925 bestand.

Geschichte 
Die Unterstellung blieb, wie auch das Flottenkommando der Reichsmarine schon, beim Oberbefehlshaber der Marine.

Im Oktober 1939 übernahm Admiral Wilhelm Marschall als Befehlshaber der Panzerschiffe das Flottenkommando und wurde damit verantwortlich für die Panzer- und Schlachtschiffe.

Zum Ende des Jahres 1940 wurde klar, dass die von nun an längeren Operationen der Schlachtschiffe die längere Abwesenheit des Flottenchefs bedingen werden. Daher wurde das Flottenkommando neu strukturiert und ein 2. Admiral der Flotte eingeführt und auf der Hela eingeschifft. Am 27. Mai 1941 gingen der Flottenchef und fast sein gesamter Stab mit der Bismarck unter. Lediglich der 3. Admiralstabsoffizier Korvettenkapitän Gerhardt Böhmig überlebte, weil er zu diesem Zeitpunkt beim 2. Admiral der Flotte als 3. Admiralstabsoffizier eingesetzt war. Um einen neuen Flottenstab zu bilden, wurde der 2. Admiral der Flotte aufgelöst und das Personal hierfür eingesetzt.

Im März 1943 wurde das Marinegruppenkommando Nord (MOK Nord) in das Flottenkommando eingefügt und der Flottenchef wurde Oberbefehlshaber des Marinegruppenkommandos Nord. Der Chef des Stabes des MOK Nord, Konteradmiral Hellmuth Heye, wurde Chef des Stabes des Flottenkommandos und sein Nachfolger war in Personalunion sowohl Chef des Stabes des Flottenkommandos als auch Chef des Stabes des MOK Nord. Ende Juni 1944 wurde das MOK Nord dann aufgelöst.

Gliederung 
1939
 Befehlshaber der Panzerschiffe
 Befehlshaber der Aufklärungsstreitkräfte (bis Juli 1940)
 Führer der Torpedoboote (bis Juli 1940 unterstellt)
 Führer der Zerstörer (von November 1939 bis Juli 1940 unterstellt)
 Führer der Unterseeboote (bis Oktober 1939), dann Befehlshaber der Unterseeboote

Mitte/Ende 1940
 Befehlshaber der Panzerschiffe (bis Juli 1940)
 Befehlshaber der Unterseeboote (bis Juli 1942)
 Führer der Zerstörer (bis Kriegsende)
 Führer der Torpedoboote (von August 1940 bis April 1942)

Ab 1941
 Befehlshaber der Schlachtschiffe (von Juni 1941 bis Juni 1942)
 Befehlshaber der Kreuzer (von Juni 1942 bis Februar 1943)
 Befehlshaber der Kampfgruppe (von Februar 1943 bis Kriegsende)
 Führer der Schnellboote (ab April 1942)
 Führer der Minenschiffe (von April 1942 bis 1944), dann Befehlshaber der Sicherungsstreitkräfte
 Führer der Troßschiffe (ab Juli 1943)
 Befehlshaber der Sicherungsstreitkräfte (von Januar 1945 bis Kriegsende)
 Führer der Minenschiffe

Flottenchefs 
 Vizeadmiral/Admiral Richard Foerster: von der Aufstellung bis Dezember 1936, ehemaliger Chef des Flottenkommandos der Reichsmarine
 Admiral Rolf Carls: von Dezember 1936 bis Oktober 1938
 Admiral Hermann Boehm: von November 1938 bis Oktober 1939
 Admiral Wilhelm Marschall: von November 1939 bis Juni 1940
 Vizeadmiral/Admiral Günther Lütjens: von Juli 1940 bis Mai 1941 (†)
 Admiral/Generaladmiral Otto Schniewind: von Juni 1941 bis Juli 1944, zugleich ab März 1943 Oberbefehlshaber des Marinegruppenkommandos Nord
 Vizeadmiral Wilhelm Meendsen-Bohlken: von Juli 1944 bis Kriegsende

2. Admiral der Flotte 
 Konteradmiral Leopold Siemens: von Dezember 1940 bis Juli 1941

Chefs des Stabes 
 Konteradmiral Otto Schniewind: von der Aufstellung bis Oktober 1937, ehemaliger Chef des Stabes des Flottenkommandos der Reichsmarine und später Flottenchef
 Kapitän zur See Otto Backenköhler: von Oktober 1937 bis Oktober 1938
 Kapitän zur See Oskar Kummetz: von Oktober 1938 bis Oktober 1939
 Kapitän zur See/Konteradmiral Otto Backenköhler: von Oktober 1939 bis Juli 1940
 unbekannt
 Kapitän zur See Harald Netzbandt: von August 1940 bis Mai 1941 (†)
 Konteradmiral August Thiele: von Juni 1941 bis Februar 1943
 Kapitän zur See Hans Hartmann: von März 1943 bis Mai 1943
 Konteradmiral Hellmuth Heye: von Juni 1943 bis April 1944, zeitgleich Chef des Stabes beim Marinegruppenkommando Nord
 Konteradmiral Richard Rothe-Roth: von April 1944 bis Kriegsende, zeitgleich bis zur Auflösung im Juli 1944 Chef des Stabes beim Marinegruppenkommando Nord

1. Admiralstabsoffiziere 
 Korvettenkapitän/Fregattenkapitän Hans Langsdorff: 1935
 unbekannt
 Fregattenkapitän Eberhard Weichold: von Oktober 1938 bis Oktober 1939
 Kapitän zur See Ulrich Brocksien: von Oktober 1939 bis Oktober 1940
 Fregattenkapitän Paul Ascher: von Oktober 1940 bis Mai 1941 (†)
 Kapitän zur See Rudolf von Pufendorf: von Juli 1941 bis September 1942
 Kapitän zur See Rudolf Stange: September/Oktober 1942 in Vertretung
 Fregattenkapitän Hansjürgen Reinecke: von Oktober 1942 bis Februar 1943
 Kapitän zur See Georg Waue: von März 1943 bis Oktober 1943, zugleich Admiralstabsoffizier im Marinegruppenkommando Nord
 Kapitän zur See Hans Marks: von November 1943 bis September 1944
 Fregattenkapitän Edward Wegener: von September 1944 bis Kriegsende

2. Admiralstabsoffiziere 
 unbekannt
 Fregattenkapitän/Kapitän zur See Friedrich Rieve: von Oktober 1938 bis November 1939
 Fregattenkapitän Heinrich Kaiser: von November 1939 bis Dezember 1940
 Fregattenkapitän/Kapitän zur See Emil Melms: von Dezember 1940 bis Mai 1941 (†)
 Fregattenkapitän Heinrich Kaiser: von Juli 1941 bis November 1941
 Fregattenkapitän Werner Pfeiffer: von November 1941 bis Januar 1942 in Vertretung
 Fregattenkapitän/Kapitän zur See Wolf Löwisch: von Januar 1942 bis März 1943
 Korvettenkapitän Alfred Gohrbandt: von März 1943 bis Juli 1943 in Personalunion auch 2. Admiralstabsoffizier im Marinegruppenkommando Nord
 Fregattenkapitän/Kapitän zur See Moritz Schmidt: von Juli 1943 bis Kriegsende

3. Admiralstabsoffiziere 
 Kapitänleutnant Theodor Krancke: von der Aufstellung bis September 1935
 unbekannt
 Kapitän zur See Richard Rothe-Roth: von September 1937 bis Dezember 1940, später Chef des Stabes
 Korvettenkapitän Gerhardt Böhmig: von Dezember 1940 bis April 1941, anschließend Chef des Stabes beim 2. Admiral der Flotte
 vakant: von April bis Juli 1941
 Fregattenkapitän Gerhard Böhmig: von Juli 1941 bis April 1943
 Kapitän zur See Hugo Pahl: von April 1943 bis Februar 1944, in Personalunion auch 3. Admiralstabsoffizier im Marinegruppenkommando Nord, anschließend Führer der Minenschiffe
 Korvettenkapitän Werner Dobberstein: von Februar 1944 bis Mai 1944
 Korvettenkapitän Heinz Schuur: von Juli 1944 bis Kriegsende

4. Admiralstabsoffiziere 
 Korvettenkapitän Gustav Kleikamp: von der Aufstellung bis September 1935
 Kapitänleutnant/Korvettenkapitän/Fregattenkapitän Ludwig Stummel: von September 1935 bis Dezember 1939
 Korvettenkapitän Günther Bormann: von Dezember 1939 bis April 1941
 Korvettenkapitän Hans Nitzschke: von April 1941 bis Mai 1941 (†)
 Korvettenkapitän Günther Bormann: von Juni 1941 bis April 1943
 Fregattenkapitän Günther Kern: von April 1943 bis August 1944 in Personalunion auch 4. Admiralstabsoffizier im Marinegruppenkommando Nord
 Korvettenkapitän Heinrich Hartz: von August 1944 bis Kriegsende

Flotteningenieure 
 Kapitän zur See (Ing.) Hans Fechter: von der Aufstellung bis September 1935
 Kapitän zur See (Ing.) Erich Zieger: von Oktober 1935 bis September 1936
 Kapitän zur See (Ing.) Karl Thäter: von September 1936 bis Februar 1937
 Kapitän zur See (Ing.) Heinrich Stiegel: von Februar 1937 bis Dezember 1939
 Kapitän zur See (Ing.) Walter Fröhlich: von Dezember 1939 bis Januar 1941
 Fregattenkapitän (Ing.) Karl Thannemann: von Januar 1941 bis Mai 1941 (†)
 Kapitän zur See (Ing.) Julius Heimberg: von Juni 1941 bis Juli 1943, ehemaliger, einziger Ingenieur beim 2. Admiral der Flotte
 Fregattenkapitän (Ing.)/Kapitän zur See (Ing.) Wolfheinz Schaefer: von August 1943 bis Kriegsende

Flottenärzte 
 Flottenarzt Egon Schulte-Ostrop: von Oktober 1938 bis November 1939
 Flottenarzt Kurt Dütschke: von Dezember 1939 bis Dezember 1940
 Flottenarzt Hans-Releff Riege: von Dezember 1940 bis Mai 1941 (†)
 Flottenarzt/Admiralarzt Gerhard Müller: von Juni 1941 bis März 1943
 unbekannt
 Admiralarzt Alois Evers: von 1944 bis Kriegsende

Bekannte Personen des Flottenkommandos 
 Korvettenkapitän Harald Netzbandt: von der Aufstellung bis September 1935 Admiralstabsoffizier, später Chef des Stabes
 Kapitänleutnant/Korvettenkapitän Hans Ritter: von der Aufstellung bis September 1935 5. Admiralstabsoffizier (für Flugwesen)
 Karl Hetz: von Oktober 1938 bis Dezember 1939 Flaggleutnant

Literatur 
 Walter Lohmann, Hans H. Hildebrand: Die deutsche Kriegsmarine, 1939–1945: Gliederung, Einsatz, Stellenbesetzung. Band 3, Podzun, 1956.

Weblinks 
 Flottenkommando. Württembergische Landesbibliothek.

Kriegsmarine
Deutsche Marinegeschichte
Gegründet 1935
Aufgelöst 1945